Il Congresso dei Soviet () è stato l'organo superiore del potere statale in URSS e nelle singole Repubbliche sovietiche fino alle revisioni costituzionali connesse all'approvazione della Costituzione sovietica del 1936.

Congresso dei Soviet dell'URSS
Congresso panrusso dei Soviet (nella RSFS Russa)
Congresso panucraino dei Soviet (nella RSS Ucraina)
Congresso panbielorusso dei Soviet (nella RSS Bielorussa)
Congresso pancaucasico dei Soviet (nella RSFS Transcaucasica)